Левис:

 Левис (Ливайс) — транслит названия компании «Levi Strauss & Co.»
 Левис (приток Кеми) — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Левис (приток Левиса) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Карелия.